Кольчатая червяга () — вид безногих земноводных из семейства Siphonopidae. Представители этого вида обитают в тропической области Южной Америки. Длина тела взрослых особей — около 40 см.

Альфред Брем в своей книге «Жизнь животных» (XIX век) отмечал, что из-за внешнего сходства со змеями кольчатые червяги «пользуются у туземцев плохой репутацией и их считают страшно ядовитыми».

Размножение и забота о потомстве 

Для кольчатых червяг характерно яйцерождение. Вышедшие из-под яйцевых оболочек молодые особи некоторое время остаются близ матери и питаются верхними слоями её кожи. Это явление получило название материнской дерматофагии (). Считается, что такая специфическая форма заботы о потомстве привела к модификации строения покровов самок, а также пищедобывающего аппарата молодых особей, который представлен 44 лопастевидными зубами.

Крайне сходные проявления материнской дерматофагии описаны, по крайней мере, для ещё одного вида червяг, населяющего Африку. Этот факт вместе с представлениями о времени разделения Африки и Южной Америки лёг в основу гипотезы о древности этой черты, возможно, некогда присущей всем безногим земноводным.

Кроме питания покровами матери, для молоди отмечено впитывание жидкости, выделяемой ею через клоакальное отверстие, что, вероятно, снижает риск обезвоживания.

Примечания 

Безногие земноводные
Земноводные Южной Америки
Животные, описанные в 1820 году